Кра́мер — фамилия немецкого или нидерландского происхождения.

Носители фамилии 
 Крамер, Адольф Бернгард (1706—1734) — академик Санкт-Петербургской академии наук, историк.
 Крамер, Александр Фёдорович (1799 или 1800—1872) — русский генерал-майор, георгиевский кавалер.
 Крамер, Андреас (род. 1997) — шведский легкоатлет.
 Крамер, Андреас Карлович (1920—2010) — российский немецкий писатель.
  
 Крамер, Василий Васильевич (1876—1935) — русский учёный-невропатолог.
 Крамер, Виктор Моисеевич (род. 1962) — театральный режиссёр и продюсер.
 Крамер, Габриэль (1704—1752) — швейцарский математик.
 Крамер, Генрих (ок. 1430 — ок. 1505) — автор «Молота Ведьм».
 Крамер, Даниил Борисович (род. 1960) — джазовый пианист, композитор, педагог, продюсер.
 Крамер, Даниэль (1568—1637) — лютеранский богослов и писатель.
 Крамер, Деттмар (1925—2015) — немецкий футболист и тренер.
 Крамер, Джон Энтони (1793—1848) — английский филолог, профессор в Оксфорде.
 Крамер, Джордж (род. 1929) — американский шахматист.
 Крамер, Джоуи (род. 1950) — американский барабанщик.
 Крамер, Елена Вилоровна (Спиридонова; род. 1960) — советская и российская актриса.
 
 Крамер, Итске (род. 1973) — голландский антрополог.
 
 Крамер, Йелло (род. 1995) — немецкий борец греко-римского стиля.
 
 Крамер, Кевин (род. 1961) — американский политик.
 Крамер, Кейн (род. 1956) — английский изобретатель и предприниматель. Известен как изобретатель цифрового аудиоплеера.
 Крамер, Клэр (род. 1974) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
 Крамер, Крис (род. 1975) — канадский и американский актёр.
 Крамер, Кристоф (род. 1991) — немецкий футболист.
 Крамер, Кристофер (род. 1988) — американский баскетболист.
 Крамер, Ларри (1935—2020) — американский драматург.
  (1903—1986) — немецко-американский конструктор боеприпасов.
 Крамер, Марита (род. 2001) — австрийская прыгунья с трамплина, чемпионка мира.
 Крамер, Михел (род. 1988) — нидерландский футболист.
 Крамер, Паскаль (род. 1961) — швейцарская писательница, пишет на французском языке.
 Крамер, Пит (1881—1961) — нидерландский архитектор.
 Крамер, Питер (1721—1776) — богатый голландский купец, торговавший льняной тканью и испанской шерстью, энтомолог.
 Крамер, Ричард (1950—2013) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Крамер, Самюэль (1897—1990) — американский востоковед, шумеролог.
 Крамер, Свен (род. 1986) — нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион.
 Крамер, Стефани (род. 1956) — американская телевизионная актриса.
 Крамер, Стэнли (1913—2001) — американский кинорежиссёр.
 Крамер, Сюзанна (1936—1969) — немецкая актриса.
 Крамер, Теодор (1897—1958) — австрийский поэт.
 Крамер, Фёдор Александрович (1761 — не ранее 1804) — русский архитектор, олонецкий губернский архитектор, минский губернский архитектор XVIII в.
 Крамер, Филип Тейлор (1952—1995) — бас-гитарист группы Iron Butterfly 1970-х годов.
 Крамер, Флойд (1933—1998) — американский пианист.
 Крамер, Хайе (1917—2004) — нидерландский шахматист; международный мастер (1954).
 Крамер, Харальд (1893—1985) — шведский математик.
 Крамер, Эдди (род. 1942) — звукорежиссёр и продюсер.
 Крамер, Эдмонд (1906—1945) — швейцарский футболист.
 Крамер, Эдит (1916—2014) — австро-американская художница.
 Крамер, Эрвин (1902—1979) — министр транспорта ГДР.
 Крамер, Эрик Аллан (род. 1962) — американский актёр.
  (1892—1962) — еврейский художник.
 Крамер, Яна (род. 1983) — американская актриса и кантри-певица.

Другое 
 Крамер (дворянство) — дворянский род.
 Джон Крамер — главный персонаж серии фильмов «Пила».
 «Крамер против Крамера» — американский кинофильм 1979 года режиссёра Роберта Бентона, получил пять премий «Оскар».
 Метод Крамера — способ решения систем линейных алгебраических уравнений.
 Kramer Guitars — марка музыкальных инструментов.
 Kramer Electronics — компания Израиля, производитель профессионального аудио- и видеооборудования.

См. также 
 Креймер
 Кремер
 Краммер
 Крамме
 Камер